U 163 oder U-163 bzw. U163 steht für:

 SM U 163, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 163 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 163, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 

Abkürzung